Aleksej Jurjevič Žamnov (), ruski hokejist, * 1. oktober 1970, Moskva, Rusija.

Žamnov je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klub Dinamo Moskva, skupno je na 132-ih prvenstvenih tekmah dosegel 42 golov, v drugem delu kariere pa je igral za NHL klube Winnipeg Jets, Chicago Blackhawks, Philadelphia Flyers inBoston Bruins, v ligi NHL je na 807-ih tekmah dosegel 249 golov in 470 podaj. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo, in dveh Svetovnih prvenstvih. Za obe reprezentanci je skupno nastopil na 48-ih tekmah, na katerih je dosegel trinajst golov.

Pregled kariere 

|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 43
| 11
| 6
| 17
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 6
| 1
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 16
| 12
| 28
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 91/92
|
| 32
| 12
| 16
| 28
|
| 20
|
|
| 3
| 5
| 8
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 92/93
|
| 68
| 25
| 47
| 72
| +7
| 58
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -4
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 93/94
|
| 61
| 26
| 45
| 71
| -20
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 94/95
|
| 48
| 30
| 35
| 65
| +5
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 95/96
|
| 58
| 22
| 37
| 59
| -4
| 65
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| 0
| 8
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 96/97
|
| 74
| 20
| 42
| 62
| +18
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 97/98
|
| 70
| 21
| 28
| 49
| +16
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 98/99
|
| 76
| 20
| 41
| 61
| -10
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 99/00
|
| 71
| 23
| 37
| 60
| +7
| 61
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 00/01
|
| 63
| 13
| 36
| 49
| -12
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 01/02
|
| 77
| 22
| 45
| 67
| +8
| 67
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 02/03
|
| 74
| 15
| 43
| 58
| 0
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 03/04
|
| 23
| 6
| 12
| 18
| -8
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 03/04
|
| 20
| 5
| 13
| 18
| +7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vitjaz Podolsk
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 24
| 5
| 22
| 27
| +11
| 20
|
| 16
| 7
| 7
| 14
| +11
| 10
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 05/06
|
| 24
| 1
| 9
| 10
| -4
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1013
| bgcolor="#7FFF00" | 309
| bgcolor="#7FFF00" | 539
| bgcolor="#7FFF00" | 848
| bgcolor="#7FFF00" | +25
| bgcolor="#7FFF00" | 822
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 20
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Vitjaz Podolsk
Hokejisti Boston Bruins
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Ruski hokejski trenerji
Selektorji ruske hokejske reprezentance